15001–15500. • 15501–16000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája